Водостокът е система от тръби или подземен канал, който отвежда атмосферни и надпочвени води.

В комуналнобитовото строителство — система от тръбопроводи, по които атмосферните и други надпочвени води се отвеждат от населеното място към естествени водоеми. Различават се:
 Канален водосток — за отвеждане на битови, стопански и промишлени води.
 Дъждовен водосток — за отвеждане на атмосферните води, предпазване на сградите от разрушителното им действие и почвата от разкалване.
 Дренажен водосток — за понижаване равнището на подпочвените води и отвеждането им, за да се изсуши теренът.

В пътното и жп строителството — съоръжение, което позволява превеждането на атмосферните води и малки потоци под пътното платно. Строи се от стоманобетон или каменна зидария с различни по форма (сводов, тръбен, плочест и др.) и големина отвори.

Източници 

Строителство